Первенство Ленинграда по футболу 1925  стало ХХIV и вторым, проведенным Ленинградским губернским советом по физической культуре (ЛГСФК).

Победителем впервые стал  «Красный путиловец»

Организация и проведение турнира 
После распоряжения Ленсовета от 10 марта 1924 года (на основании решения Высшего совета физической культуры (ВСФК) при ВЦИК) «о роспуске гражданских, частных, общественных спортивных кружков и организаций», субъектами спортивных соревнований могли быть только так называемые «районные кружки» спортивной организации под эгидой ЛКСМ, носившей название «Спартак». Со временем были сделаны исключения для общества «Динамо» (под эгидой ОГПУ) и для команд, представляющих крупнейшие промышленные предприятия («Красный путиловец», «Большевик», «Красный выборжец» и др. под эгидой Ленинградского губернского совета профессиональных союзов — ЛГСПС).

В первом полноценном осеннем чемпионате города после указанной реорганизации приняли участие 12 клубов

 Районные кружки спорта (РКС) «Спартак»
 Петроградский «А»
 Петроградский «Б»
 Выборгский «А»
 Выборгский «Б»
 Центральный «А»
 Центральный «Б»
 Володарский
 Слуцк
 «Динамо»
 Клубы предприятий
 «Большевик»
 «Красный путиловец»
 «Горнорабочие» Парголово

Турнир проходил по апробированной в 1923 году «системе Дюперрона» в два этапа: на предварительном 12 команд разыгрывали однокруговой турнир, по итогам которого 6 лучших команд с учётом всех набранных очков определяли победителя в ещё одном однокруговом турнире. 

Данная система, наряду с бόльшими спортивной объективностью, клубным представительством и зрительской аудиторией имела и определённые недостатки: увеличение игровой нагрузки на участников, что, вкупе с одновременным резким увеличением числа матчей городских сборных и других соревнований привело к значительному числу переносов игр и даже ставило турнир под угрозу срыва. Другим недостатком была большая разница в уровне участвующих команд, что привело к немалому числу «проходных» матчей — в итоге складывалась парадоксальная ситуация: все малозначимые игры проходили в идеальных условиях, а все более поздние решающие подвергали участников и зрителей серьёзнейшим погодным испытаниям. Этому также способствовало непременное желание организаторов и участников проводить матчи строго по воскресеньям для наибольшего зрительского интереса и сборов. Тем не менее, турнир удалось закончить (хотя и с опозданием почти на месяц) — что делает честь ленинградцам в отличие от их московских коллег, не сумевших преодолеть аналогичные трудности — московский чемпионат этого года окончен не был. 

Ещё одним нововведением, не всегда адекватно влияющим на турнирную судьбу отдельных команд, был впервые введённый в этом сезоне с целью увеличения массовости так называемый «клубный зачёт» — теперь формально единственным официальным результатом турнира являлось не выступление первой (главной) команды, привлекающее львиную долю зрительского интереса, а суммарное выступление трёх команд клуба, определявшее в том числе и попадание главной команды в финальный раунд. Здесь сразу проявились негативные стороны такой системы — ущемление и отсутствие ясной логики в турнирных результатах ведущих команд клуба (фактически, единственно значимых), и создание условий, при которых тактически выгодными становятся различные неспортивные манипуляции с составами с целью усиления младших команд за счёт старших.

Ход турнира 
Чемпионат стартовал 5 августа и продлился почти три с половиной месяца.

На предварительном этапе сенсаций никто не ждал — «большая четвёрка» питерских клубов («Спорт», «Унитас», «Коломяги», «Меркур» — в прессе тех времён их вместо новых несколько обезличивающих названий запросто именовали привычно «по-буржуазному» с приставкой «бывший»), сохранившая в своих составах практически всех сильнейших, как и ранее на протяжении полутора десятков сезонов, более или менее уверенно громила всех прочих и сменяла друг друга на верхних строчках турнирной таблицы. Определённые надежды (и авансы официальной прессы) возлагались лишь на финалиста весеннего первенства клуб «Большевик» — символ нового «рабочего» футбола — но он поначалу больше разочаровывал своих поклонников. Тем неожиданнее оказалось появление на самом верху другого «пролетарского» клуба «Красного путиловца» — применившего для усиления состава в ситуации, когда все сильнейшие питерские игроки были давно разобраны, кадровое «ноу-хау» того времени — он начал приглашать игроков из-за пределов северной столицы. Так в команде появились сначала «москвичи» Григорий Архангельский и Андрей Мурашёв, затем тверичане Владимир Болотников и Пётр Козлов. Вместе с ленинградцами Владимиром Воногом, Иваном Хухтиненом, Павлом Казариновым они образовали команду, способную, как оказалось, составить серьёзнейшую конкуренцию питерской «большой четвёрке». Играя все увереннее от матча к матчу, команда сначала устояла в редком для тех времён безголевом матче с Центральным «А» («Меркуром»), затем минимально обыграла Петроградский «А» («Спорт») и Петроградский «Б» («Коломяги») и, уступив лишь ведомому братьями Бутусовыми Выборгскому «А» («Унитасу»), уверенно потеснила грандов, заняв по итогам первого круга второе место с хорошими дальнейшими перспективами. Последним в финальный раунд как-то протиснулся и «Большевик» — опередив по дополнительным показателям «Динамо», которому уступил в первых командах четыре очка при паритете в очках клубного зачёта  (при этом ЛГСФК несколько раз менял свое решение относительно того, какой из этих клубов проходит в финальный раунд).

Начало второго круга оба лидера начали с поражений  —  Петроградский «А» уступил Центральному «А», а «Красный путиловец» — «Большевику», прибыв вследствие изменения регламента на матч при дефиците времени не в полном составе. Путиловцы матч опротестовали, и он был назначен к переигровке. Следующие два тура были перенесены из-за проведения праздника и матча сборной (журнал «Спартак» со своих страниц горестно восклицал по поводу бесконечных переносов: "Доколе?!"). Петроградский «А» шел далее без поражений, а «Красный путиловец» с трудом спас матч с неудобным Выборгским «А», проигрывая 0:2. К моменту второй решающей встречи с основными конкурентами путиловцы отставали на два очка (имея игру в запасе). Вновь матч складывался тяжело — соперники вели в счёте, но удары Г.Архангельского и П.Козлова (за 12 минут до конца) принесли победу. Последние  минуты матча после забитого гола были весьма напряжённые — они вместили удаление полузащитника путиловцев И.Хухтинена и несколько опаснейших моментов у их ворот, включая пенальти от самого Павла Батырева — команду спас вратарь Фёдор Левицкий. Синхронно выиграв в последних матчах, проходивших "... то на комках замерзшей грязи, то в лужах талого снега", лидеры закончили оба отложенных перенесённых тура вровень, и ЛГСФК уже объявил сезон завершенным, подведя итоги «клубного зачёта» (на который недоигранный матч путиловцев не мог повлиять), но, памятуя об истинной важности первенства в главных командах, «Красный путиловец», как и большинство любителей футбола, настоял на проведении переигровки с «Большевиком», даже ничья в которой выводила его на первое место.

С позиции современности можно было бы ожидать во встрече двух «пролетарских» команд так называемую скандинавскую ничью в пику «буржуазным» грандам, и встреча действительно так и закончилась, но это была игра в совсем других реалиях. Путиловцев 15 ноября на далеком поле «Большевика» в Мурзинке встретил 4-вершковый покров снега и несколько тысяч суровых местных болельщиков. Несмотря на молодость дерби двух заводов-гигантов, их матчи проходили в очень жесткой борьбе, а в текущем сезоне обе встречи пришлось переигрывать. Воодушевляемые и подгоняемые местной «торсидой», хозяева повели 2:0 и в дальнейшем, несмотря на игровое преимущество путиловцев, оказали отчаянное сопротивление. Лишь в середине второго тайма П.Козлов отквитал один мяч, и в последние минуты подогреваемые агрессивно настроенными игроками и болельщиками страсти буквально перехлестнули через край. Поле начали покидать футболисты — одних уносили с травмами, других удалял судья. После того, как Г.Архангельский за две минуты до конца сравнял счёт и принес «Красному путиловцу» первую в истории победу в чемпионате, только шок, в котором оказались поклонники «Большевика», позволил судье закончить матч. После игры, вооружившись камнями и снежками, «фанаты» хозяев несколько часов не выпускали путиловцев из раздевалки; лишь прибывшие пешие и конные наряды милиции сумели вызволить новоявленных чемпионов.

Первый круг

Итоговая таблица

Матчи

Финальный круг

Турнирная таблица

Матчи

Клубный зачет

Победители в «младших» командах 

 II команды — Центральный «А» & Петроградский «Б»
 III —  Центральный «А»

«Клубный зачет» 

 Победитель — Петроградский «А»
 2 место — Центральный «А»
 3 место — Выборгский «А»

Примечания

Комментарии

Источники

Литература

Периодика

Ссылки 

 

Футбольные соревнования в Санкт-Петербурге
Региональные футбольные турниры СССР
Футбол в СССР в 1925 году
1925 год в Санкт-Петербурге